Трилесы — название населённых пунктов на Украине:

 Трилесы — село в Фастовском районе Киевской области.
 Трилесы — село в Александровском районе Кировоградской области.